

Машат — річка у Туркестанській області, ліва притока Арисі
 Машат — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Машат — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область

Див. також 
 Кельтемашат
 Машатський сільський округ